Die 8. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 3. bis 11. Dezember 2011 in St. Gallen, in der Schweiz, ausgetragen. Es nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil, sechs mehr als zwei Jahre zuvor bei der Weltmeisterschaft in Schweden.

Weltmeister wurde die Mannschaft Schwedens durch ein 4:2 über Finnland, Bronze ging an Tschechien, das die Schweiz im Kleinen Finale mit 3:2 besiegte.

Qualifikation 
 Siehe Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011/Qualifikation

Direkt qualifiziert waren die besten sieben Teams der A-Division und das beste Team der B-Division. Die restlichen acht Teilnehmer wurden über vier Qualifikationsturniere in Spanien, Polen, Australien und Kanada ausgewählt.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele 13 – 16

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Platzierungsspiele 9 – 12

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Platzierungsspiele 5 – 8

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Viertelfinale

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Abschlussplatzierung

Scorerliste

Goaliestatistik

Weblinks 
Offizielle Website

2011
Weltmeisterschaft 2011
Unihockey 2011
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in St. Gallen